Miasta w Wielkiej Brytanii:
 Berry Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire
 Berry Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Staffordshire, w Stoke-on-Trent
 Berry Hill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Worcestershire

Miasta w USA:
 Berry Hill – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Davidson